Nemzeti Bajnokság I. osztályában 1941-42-ben 16 csapat küzdött a bajnoki címért, melyet története során először a Csepeli WMFC szerzett meg. Érdekesség, hogy ez volt az első olyan szezonja a magyar labdarúgásnak, mely során egy vidéki városból (Szeged) két csapat is az első osztályban játszott.

Végeredmény 

A bajnok Weisz Manfréd FC játékosai
 Dósai István (29) – Kállói Béla (30), Szalay II István (30)  – Kapta László (29), Olajkár II Sándor (22), Gere József (23) – Váradi Béla (17), Marosvári Béla (29), Szabadkai Lajos (27), Dudás János (30), Pintér József (29).
Játszott még: Jávor II László (15), Kiss II Alajos (12), Devecseri Sándor (3), Surányi László (2), Keszthelyi Mihály (1), Rákosi Ferenc (1), Szekeres András (1).
Edző: Jávor Pál

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok